Bolleville, commune française de la Manche
 Bolleville, commune française de la Seine-Maritime

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France